Насы́щенность (сатура́ция) ( — букв. насыщенность):

 Насыщенность в теории цвета — интенсивность определённого цветового оттенка. Насыщенность цвета — преобразование цвета при операциях преобразования цветовых схем;
 Насыщенность арифметическая, в арифметике, разновидность арифметики, при которой все операции ограничены в заданном диапазоне;
 Насыщенность шрифта характеризуется толщиной линий шрифта по отношению к высоте знака.

Близкие понятия 
Также слова Насыщение или насыщенный обычно означает «полный до предела», тогда как ненасыщенный означает неполный. Этот термин относится к следующим понятиям:
 Точка насыщения, или точка росы — состояние, когда относительная влажность достигает 100 % и воздух больше не может удерживать влагу
 Насыщение рынка — в экономике, ситуация, при которой производство и поставки товаров на рынок не целесообразны.
 Насыщенная модель — понятие в математической логике
 Насыщение (альбом) — альбом рок-группы Urge Overkill, созданный корпорацией Overkill в 1994 году
 Насыщение (биология) — в изучении мутаций, наблюдаемое число мутаций относительно максимального возможного их количества (обычно неопределено)
 Насыщение (химия) — множество определений в химии
 Насыщение (магнитное) — состояние, когда материал не может усиливать внешнее магнитное поле
 Кислородное насыщение (сатурация) — клиническое измерение количества кислорода в крови пациента
 Насыщение (телекоммуникации) — определение из области телекоммуникаций; состояние, при котором компонент системы достигает максимума пропускной способности.
 Насыщенные жиры
 В науках о Земле насыщенность обычно относится к содержанию воды в почве, где обезвоженные зоны выше в таблице распределения воды, а увлажнённые зоны ниже
 Насыщенная жидкость или насыщенный пар содержит много тепловой энергии без кипения или конденсации
 Насыщение — режим работы биполярного или полевого транзистора
 В сахароварении — станция для очистки соков от несахаров (добавлением извести и продувкой газом)
 Насыщение шины — достижение предельной пропускной способности компьютерной шины

Примечания